Aardrijkskunde
 Brèche de Roland, natuurlijke opening in de hoofdkam van de Pyreneeën
 Maison-Roland, gemeente in het Franse departement Somme
 Roland, plaats in de Amerikaanse staat Iowa
 Roland, plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma

Bedrijf
 Roland, voormalig busbedrijf in de Nederlandse plaats Slochteren
 Roland Corporation, Japans fabrikant van synthesizers en andere muziekapparatuur

Geschiedenis
 Madame Roland, Frans revolutionaire, salonnière en schrijfster
 Roland, Frankische ridder en legeraanvoerder

Media
 La chanson de Roland, Franse film uit 1978

Merknaam
 Roland (Berlijn), Duits historisch motorfietsenmerk
 Roland (Frankrijk), Frans historisch motorfietsenmerk
 Roland (Keulen), Duits historisch motorfietsenmerk

Muziek
 Roland et les Bémols, Belgische muziekgroep
 Roland zu Bremen, liederenbundel van Christian Sinding

Personen met de achternaam Roland
 Ad Roland, Nederlands radiodiskjockey
 Benjamin-Octave Roland-Gosselin, Frans bisschop
 Christian Roland, Belgisch syndicalist en vakbondsbestuurder
 Gilbert Roland, Mexicaans acteur
 Jean-Marie Roland de la Platière, Frans econoom en politicus
 Jules Roland, Belgisch politicus
 Ruth Roland, Amerikaans actrice
 Walter Roland, Belgisch schrijver

Transport
 Roland, Europese internationale trein

Voornaam
 Roland, jongensnaam

Andere
 Komeet Arend-Roland, komeet
 Roland, standbeeld als symbool voor de stedelijke vrijheid, vooral gebruikt in Duitse steden

Zie ook 
 Roland I (doorverwijspagina)
 Roland Holst (doorverwijspagina)